

Toss 
 
 TOSS désigne le Tournoi OmmniSport de Supélec

Töss 

 Töss, une rivière suisse qui coule dans le canton de Zurich.